Borgerskapets seniorboende är ett äldreboende i Stockholm som drivs av stiftelsen Stockholms Borgerskap. 

Stiftelsen tillhandahåller fyra seniorfastigheter där Borgargården är den största med sina lokaler och bostäder i två bostadshus på Rålambsvägen 66 på Kungsholmen. Man disponerar här över 76 lägenheter bestående av ettor, tvåor och treor som hyrs ut.

Borgerskapets tre övriga seniorboenden är:
 Kristinebergsgården (med 54 lägenheter) på Love Almqvists väg 14 i Kristineberg.
 Hedvig Eleonoragården (med 45 lägenheter) vid Jungfrugatan 40 på Östermalm.
 Nya Christinehof (med 32 lägenheter) vid Kristinehovsgatan 1 på Södermalm. 

Till varje fastighet hör gemensamhetslokaler med bland annat bibliotek och matsal. För att få bo i någon av Borgerskapets seniorfastigheter måste man ställa sig i kö. Något medlemskap i Borgerskapet krävs inte, men medlemmar har förtursrätt.

Källor
Stockholms Borgerskap: Seniorboende.

Boendeformer
Borgerskapets seniorboende